«Перевозчик: Наследие» () — остросюжетный боевик, являющийся приквелом и перезапуском серии . В качестве режиссёра выступил , а роль Фрэнка Мартина исполнил Эд Скрейн. Съёмки проходили с 1 августа 2014 года во Франции. В США фильм вышел в прокат 4 сентября 2015 года.

Сюжет 
В 1995 году в Ривьере люди российского олигарха Карасова убивают проституток и выпускают туда своих девушек. Одна из его девушек Анна (Лоан Чабанол) потрясена увиденным и собирается отомстить олигарху.

Проходит 15 лет. Фрэнк Мартин (Эд Скрейн) работает перевозчиком. После драки с бандитами он забирает своего отца — бывшего оперативника МИ-6 Фрэнка Мартина-старшего (Рэй Стивенсон). Когда Фрэнк высаживает отца, ему звонит некая Анна и просит с ним встретиться. На встрече она предлагает Мартину помочь ей вывезти некий груз из банка в 17:00. Фрэнк соглашается и в назначенное время приезжает к банку. Там он забирает подручных Анны: Маиссу (Ноэми Ленуар) и Цяо (Юй Вэнья). Первоначально Фрэнк отказывается их везти, так как девушек разыскивает полиция, но Анна шантажирует его, показывая видео со связанным отцом, и Фрэнк соглашается. Однако девушки не собираются так просто отпускать Фрэнка.

Его следующая миссия — помочь девушкам ограбить ночной клуб подручного Карасова Лео (Ленн Кудрявицки). Фрэнк-старший отравлен смертельным ядом, который подействует через 12 часов, и Мартину приходится согласиться. Фрэнк крадёт газ из больницы и усыпляет им посетителей клуба, после чего Анна переводит со счета Лео 100 миллионов долларов. После этого грабители скрываются. Анна признаётся, что отец Фрэнка не был отравлен, и Мартин признаётся, что хочет помочь девушкам. Карасов не желает мириться с потерями. Он атакует преступников, но Фрэнк вместе с отцом и девушками скрываются от него. Однако олигарх убивает Цяо и Маиссу, после чего выжившие Анна и Фрэнк решают покончить с олигархом. Карасов похищает Анну и уплывает с ней на яхте. Фрэнк гонится за ним и вступает в ожесточённую схватку с олигархом, но тот одерживает верх. Анна освобождается и пристреливает Карасова. Она собирается убить и Фрэнка, но уезжает.

С Мартинов снимают все обвинения, так как на них нет улик, а Анна в роскошном отеле перечисляет деньги родственникам погибших подруг и Фрэнку.

В ролях 
 Эд Скрейн — Фрэнк Мартин
 Рэй Стивенсон — Фрэнк Мартин-ст., отец Фрэнка, разведчик-оперативник МИ6 на пенсии
  — Анна
  — Джина
 Татьяна Пайкович — Мария
 Юй Вэнься — Цяо
  — Карасов
 Ноэми Ленуар — Маисса
 Юрий Колокольников — Юрий
  — Лео Имасов
 Анатоль Таубман — Станислав Тургин
 Карел Добрый — ''Джетмир

Примечания

Ссылки 
 

Перевозчик (серия фильмов)
Фильмы-боевики 2015 года
Фильмы-боевики Франции
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-приквелы
Фильмы-перезапуски
Фильмы на английском языке
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы Canal+
Фильмы Ciné+
Фильмы TF1 Films Production